Sezon WHL 2019/2020 – dziesiąty sezon rosyjskich rozgrywek Wyższej Hokejowej Ligi rozgrywany na przełomie 2019 i 2020.

Uczestnicy 
W 2019 do rozgrywek przyjęto zespoły: rosyjskie Dinamo Twer, HK Rostów, kazachski Nomad Nur-Sułtan, uzbecki Humo Taszkent, chiński KRS-WSU, natomiast drużynę HK Sarow zastąpił Torpedo-Gorki.

Tytułu mistrzowskiego z poprzedniego sezonu broniła drużyna Saryarka Karaganda.

W odróżnieniu do poprzednich sezonów, w których klasyfikowano drużyny w jednej tabeli ligowej, w edycji WHL 2019/2020 wprowadzono podział na dwie konferencje, a w ich strukturze powołano po cztery dywizje.

Skróty:
DS – Dworzec Sportu, KS – Kompleks Sportowy, LA – Lodowa Arena, LD – Lodowy Dworzec, LDS – Lodowy Dworzec Sportu, LSK – Lodowy Sportowy Kompleks, SK – Sportowy Kompleks, SRK / SZK – Sportowo-Rozrywkowy Kompleks, UDS – Uniwersalny Dworzec Sportu.

Sezon zasadniczy 
Po sezonie zasadniczym zwycięzcami dywizji zostały drużyny: A – Zwiezda (89 pkt.), B – Łada (76 pkt.), C – Toros (71 pkt.), D – Rubin (85 pkt.). W związku z tym w konferencjach najlepsi okazali się Zwiezda i Rubin, a w ujęciu całej ligi najskuteczniejszym zespołem okazała się Zwiezda, która otrzymała Puchar Jedwabnego Szlaku.

Faza play-off 
Po zakończeniu sezonu zasadniczego 16 zespołów zapewni sobie start w fazie play-off.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego rozpocznie się walka o mistrzostwo ligi w fazie play-off, która rozgrywana będzie w czterech rundach. Drużyna, która zajęła wyższe miejsce w sezonie zasadniczym w nagrodę zostaje gospodarzem ewentualnego siódmego meczu. Pierwsza runda rozegrana została w formacie do trzech zwycięstw, zaś trzy następne rundy rozgrywane są w formuje do czterech zwycięstw według schematu: 2-3-2, czyli wyżej rozstawiony rozgrywa mecze: 1 i 2 oraz ewentualnie 6 i 7 we własnej hali. Niżej rozstawiona drużyna rozgrywa mecze w swojej hali: trzeci, czwarty oraz ewentualnie piąty.

W fazie play-off rozegrano w całości pierwszy etap (1/8 finału), a w drugim etapie (1/4 finału) zdołano rozegrań po cztery spotkania.

Edycja WHL 2019/2020 nie została dokończona z powodu pandemii COVID-19 i przerwano ją w trakcie w fazie play-off na etapie 1/4 finału. W lipcu 2020 Federacja Hokeja Rosji ogłosiła ustaloną kolejność drużyn w sezonie, uwzględniając miejsca zajęte w sezonie regularnym oraz wyniki pierwszego etapu fazy play-off (złoty medal otrzymał Zwiezda Moskwa, srebrny Dinamo Sankt Petersburg, a brązowy SKA-Niewa).

Przypisy

Bibliografia 
 

Wysszaja Chokkiejnaja Liga
2019 w hokeju na lodzie
2020 w hokeju na lodzie
2019 w Rosji
2020 w Rosji